«До 16 и старше…» — советская и российская телевизионная передача Первой программы Центрального телевидения СССР, затем 1-го канала Останкино и ОРТ, посвящённая проблемам молодёжи. Выходила с 18 октября 1983 по 28 июня 2001 года.

История 
18 октября 1983 года на экране Центрального телевидения впервые появилась заставка: подросток, бегущий по взлётной полосе аэродромного поля. Так начиналась эта программа для советской молодёжи. У истоков создания проекта стояли журналисты Алексей Комов, Николай Коровин и Светлана Чиркова, которые впоследствии занимались выпуском и других детских и молодёжных программ.

Программа освещала актуальные проблемы молодёжной жизни: беспризорность, движение «рокеров», темы наркомании и «дедовщины», проблемы досуга и взаимоотношений в семье.

За время существования программы в ней появлялись новые конкретные направления, ответвлялись новые журналы: «РЭП» — развлекательно-экономическая программа о проблемах молодёжного бизнеса, «Тин-тоник» — о молодёжной культуре, дискуссионный «Успех», музыкальные «Джэм» и «Рок-урок», отвечающий на интимные вопросы «Тет-а-тет», обзор новостей из мира компьютеров и высоких технологий «Computer Hall». У каждой из таких передач были свои день недели и периодичность выхода в эфир.

Затем (после полной замены РГТРК «Останкино» на ОРТ) все эти программы вновь слились в единую программу «До 16 и старше», сохранив при этом все старые направления и рубрики, но подчинившись единой концепции: «Я — и мир, в котором я живу». Пришло новое поколение ведущих (уже четвёртое) — студенты и недавние выпускники факультета журналистики МГУ. Видоизменился и формат программы. Она начиналась и долгое время сохранялась в виде журнала, составленного из нескольких законченных сюжетов. Постепенно сюжетов становилось больше, а каждый из них — жёстче и лаконичнее, больше внимания стало уделяться межсюжетному пространству: отбивкам, анонсам, «репортёрским стойкам» и тому подобному.

Далее программа стала молодёжным ток-шоу из 4 частей, герои которого, популярные личности — музыканты, актёры, писатели, режиссёры, бизнесмены, продюсеры — дискутируют с молодёжной аудиторией и ведущими журналистами «До 16…» как по самым злободневным, так и по вечным философским проблемам: любви и смерти, человеческого долга, жизненного предназначения и прочему.

Программа стала стартовой площадкой для многих видных сотрудников российского телевидения 1990-х и 2000-х годов: многие бывшие авторы и ведущие «До 16 и старше» после ухода из проекта нередко становились ведущими, журналистами или закадровыми работниками как на Первом, так и на других каналах российского телевидения: РТР, НТВ, ТВ-6 и ТВС, Муз-ТВ, REN-TV, а также журналистами и редакторами разных молодёжных печатных изданий того же периода.

Закрытие 
28 июня 2001 года программа вышла в последний раз, а в августе того же года окончательно закрылась, не вернувшись из летнего отпуска. Директор Дирекции детских и юношеских программ ОРТ Сергей Супонев мотивировал решение о закрытии программы тем, что она сильно устарела и стала отставать по рейтинговым показателям от молодёжных программ на других каналах. Кроме того, в последние годы вещания передача постоянно становилась объектом жёсткой критики со стороны телевизионных обозревателей: рецензенты регулярно отмечали посредственное качество показываемых видеосюжетов, устаревшую подачу информации и низкий, нередко — развязный уровень эфирной работы последнего состава ведущих.

В настоящее время выпуски с 1988 по 1992 год повторяются на телеканале «Ностальгия».

Хронология времени выхода в эфир 

 В 1980-х программа выходила с понедельника по четверг.
 С 1980-х по 1995 год программа выходила в 16:00.
 С 1995 по 1996 год программа выходила по вторникам в 18:10.
 С 1997 по 1 октября 1998 года выходила с понедельника по четверг в 17:05/17:10.
 С 5 октября 1998 по 2 сентября 1999 года выходила по будням в 16:35.
 С 6 сентября 1999 по 14 декабря 2000 года выходила в 16:10/16:15/16:20/16:25.
 С 18 декабря 2000 по 28 июня 2001 года программа выходила в 15:45/15:50.

Примечания

Ссылки 
 Оригинальная заставка и интервью с Виктором Цоем, хроника на канале «Ностальгия» 
 Заставка передачи в позднее время 

Детские телепередачи Центрального телевидения
Юношеские программы Центрального телевидения
Телепередачи Студии детских и юношеских программ РГТРК «Останкино»
Телепередачи 1-го канала Останкино
Телепередачи Первого канала
Телепередачи ТК «Класс!»
Телепередачи, запущенные в 1983 году
Телепередачи, закрытые в 2001 году
Телепередачи СССР по алфавиту